Tituskirchen bzw. Tituskapellen sind Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Titus (griechisch Titos) tragen bzw. nach ihm benannt sind.

Bekannte Kapellen und Kirchen sind:

in Deutschland
 Tituskirche (Hannover), evangelisch-lutherische Kirche im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide

in der Schweiz
 Tituskirche (Basel) in Basel
 Tituskirche (Wallisellen) in Wallisellen

in Griechenland
 Titus-Basilika in Gortyn
 Agios Titos (Iraklio) in Iraklio

Titus